Богданка — топоним. Может означать:

Белоруссия 
 Богданка — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Польша 
  — шахта Люблинского угольного бассейна.

Россия 
 Богданка — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Богданка — село в Шосткинском районе Сумской области.